Die 2. Badminton-Bundesliga 2019/20 als zweithöchste deutsche Spielklasse in der Sportart Badminton war in zwei Staffeln unterteilt (Nord und Süd), in der jeweils zehn Teams gegeneinander antraten. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die letzten beiden Spieltage nicht ausgetragen. Dadurch gab es offiziell keinen Absteiger, jedoch die jeweiligen Aufsteiger, sodass in der nächsten Saison die 2. Bundesliga auf jeweils elf Teams aufgestockt wurde. Der SV GutsMuths Jena und die SG Schorndorf stiegen in die 1. Bundesliga auf.

2. Bundesliga Nord 
Abschlusstabelle

2. Bundesliga Süd 
Abschlusstabelle

Weblinks 
 turnier.de
 badminton.de

2. Bundesliga 2019/20
2. Bundesliga 2019/20
2. Bundesliga 2019/20